The Line-Up – cortometraggio del 1913 diretto da William Humphrey
The Line-Up – film del 1934 diretto da Howard Higgin
The Line-Up – film tv del 2006 diretto da John Dahl